Witke ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Witke (* 1948), deutscher Fußballschiedsrichter
 Robert Witke (* 1967), polnischer Skispringer
 Ryszard Witke (1939–2020), polnischer Skispringer

Siehe auch:
 Wittke